Вересов — фамилия.

Известные носители 
 Вересов, Александр Израилевич (22 марта 1911 — 19 марта 1991 гг.) — советский писатель.
 Вересов, Виктор Иванович (1919—1941) — Герой Советского Союза (1944).
 Вересов, Гавриил Николаевич (1912—1979) — советский шахматист, международный мастер (1950).
 Вересов, Дмитрий Анатольевич (род. 1962) — российский поэт, прозаик, сценарист, Заслуженный работник культуры Республики Карелия (2014).
 Вересов, Дмитрий — российский писатель. Сайты «Альдебаран» и «Либрусек», утверждают, что это псевдоним канд. фил. наук художественного переводчика с английского Дмитрия Александровича Прияткина (род. 1956).
 Вересов, Павел Кириллович (1921—2000) — полный кавалер ордена Славы.

См. также

Примечания